Salvatore Masiello (Nápoly, 1982. január 31. –) olasz labdarúgó, az élvonalbeli Torino hátvédje, de középpályásként is bevethető.

1982-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Az FBC Unione Venezia labdarúgói
Az AC Lumezzane labdarúgói
A Palermo labdarúgói
A Piacenza labdarúgói
Az Udinese labdarúgói
A Messina labdarúgói
A Vicenza Calcio labdarúgói
Az AS Bari labdarúgói
A Torino labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek